Bleszynskia är ett släkte av fjärilar. Bleszynskia ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Bleszynskia

en:Bleszynskia